Ou ainda:
Perseguição (táctica militar)
Perseguição (filme)
A Perseguição

Desambiguação